Шпринге () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Ганновер. Население составляет 29 301 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 159,78 км². Официальный код — 03 2 41 017.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии